Stegen kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Stegen, Luxemburg, Diekirch,

Tyskland 

 Stegen, Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, Freiburg Region,